Това е списък на кралете на Рохан от фантастичната Средна земя на фентъзи-писателя Джон Роналд Руел Толкин. Всички дати са от Третата епоха на Средната земя. Всички крале са от една династия - Родът на Еорл и се разделят на владетелски линии, когато даден крал не е наследен от прекия си наследник (в два от случаите тронът е наследен от племенник на краля).

Вижте също: Род на Еорл